Bucky O'Hare puede hacer referencia a:

 Bucky O'Hare, personaje protagonista de una serie de cómics con el mismo nombre;
 Bucky O'Hare, serie animada de televisión de 1991 nombrada en inglés como Bucky O'Hare and the Toad Wars;
 Bucky O'Hare, videojuego de 1992 para arcade;
 Bucky O'Hare, videojuego de 1992 para la Nintendo Entertainment System.